Magdaris nodiflora är en flockblommig växtart som först beskrevs av Dominique Villars, och fick sitt nu gällande namn av Constantine Samuel Rafinesque. Magdaris nodiflora ingår i släktet Magdaris och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
nodiflora